L’Institut universitaire de technologie de Vélizy (IUT) est une composante de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines dans les Yvelines. 

Il propose des formations dans les domaines des technologies industrielles et tertiaires (industrie, commerce, services).

Sites géographiques 

L’IUT est composé de sept départements d’enseignement répartis sur deux sites :
 Vélizy-Villacoublay :  Génie électrique et informatique industrielle, Informatique - option génie informatique, Réseaux et Télécommunications, Services et réseaux de communication
 Rambouillet : Génie chimique - génie des procédés - option Bioprocédés, gestion administrative et commerciale, techniques de commercialisation

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel de l’IUT de Vélizy

Notes et références 

Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Vélizy
Enseignement supérieur dans les Yvelines
Vélizy-Villacoublay